Daleman (Galis)
 Daleman (Kedungdung)
 Daleman (Nguter)
 Daleman (Tulung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing